Eugeniusz Mróz (1920–2020) – radca prawny, członek ruchu oporu podczas II wojny światowej, honorowy obywatel Wadowic
 Eugeniusz Mróz (1934–2015) – pedagog i polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji